Красный Боец — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красный Боец — до 1992 года название села Балдыберек Толебийского района Туркестанской области.

Россия 
 Красный Боец — станция в Тальменском районе Алтайского края.
 Красный Боец — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.